Smerdel je prezime sljedećih osoba:
 Branko Smerdel (1949 - ), hrvatski pravnik
 Ton Smerdel (1904 - 1970), hrvatski klasični filolog